Wsie na Białorusi:
 Nacza – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie lachowickim
 Nacza – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie werenowskim
 Nacza – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie połockim

Agromiasteczko na Białorusi:
 Nacza – agromiasteczko w obwodzie brzeskim, w rejonie krupkowskim

Rzeki na Białorusi:
 Nacza – dopływ zachodniej Dźwiny, płynie przez rejon połocki
 Nacza – dopływ Łani, płynie przez rejony: lachowicki, hancewicki i klecki
 Nacza – dopływ Bobru, płynie przez rejony: krupkowski i bobrujski.